Antonio Pasculli (18421924), un hautboïste et compositeur italien de la fin du  ;
 Pedro Pasculli (* 1960, Santa Fe), un footballeur argentin.